Liebrechtstraße ist der Name folgender Straßen

 Liebrechtstraße (Hannover), 1900 in Misburg vor Hannover angelegte und nach Wilhelm Liebrecht benannte Straße
 Liebrechtstraße (Göttingen), 1914 in Göttingen an der Weender Landstraße für eine Siedlung des Göttinger Spar- und Bauvereins angelegte Straße